La course en ligne masculine des juniors des championnats du monde de cyclisme sur route 2016 a lieu le  à Doha, au Qatar.

Classement

Notes et références

Liens externes 
  
  Site de l'UCI

Course en ligne masculine junior